Seret steht für:

 Bernard Séret (* 1949), französischer Meeresbiologe
 Jean-Luc Seret (* 1951), französischer Schachspieler
 Seret (Dekan), altägyptischer Dekan
 Seret (Fluss), linker Nebenfluss des Dnister in der Ukraine
 Seret (Sternbild), altägyptisches Sternbild
 Siret (Ort) (polnisch Seret), Kleinstadt im Kreis Suceava in der rumänischen Südbukowina

Siehe auch:
 Sereth (Begriffsklärung)